Boyo peut faire référence à :

 (1994), un procès britannique.

Lieux 

Boyo, département du Cameroun,
Îles Bōyo, groupe d'îles japonais.

Personnalités 
  (1969-2000), artiste jamaïcain,
 Boyo Ockinga (fl. 1986), philologue, égyptologue ayant travaillé en Australie,

Voir aussi 
 .